Павел Осипов:
 Осипов, Павел Дмитриевич (1913—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Осипов, Павел Павлович (род. 1936) — доктор юридических наук, профессор.
 Осипов, Павел Фёдорович (род. 1996) — российский футболист.